Fragmentierung (von lat. frangere ‚brechen‘) steht für:
 Fragmentierung (Massenspektrometrie), Teilung eines Moleküls in kleinere Bruchstücke für die Massenspektrometrie
 Habitattrennung, Habitatfragmentierung, Verinselung von Festlandhabitaten
 Fragmentierung (Stadtgeographie), Aufspaltung homogener Teilräume einer Stadt
 Fragmentierung des Bewusstseins, Auseinanderfallen psychischer Funktionen; siehe Dissoziation (Psychologie)

Informatik:
 Fragmentierung (Informationstechnik), Zerstückelung von Speicherbereichen
 Fragmentierung (Dateisystem), Verteilung zusammengehöriger Daten auf nicht aufeinander folgende Datenblöcke
 Interne Fragmentierung, der Effekt, dass manche Speicherblöcke nur zum Teil gefüllt werden können
 IP-Fragmentierung, Aufteilung eines IP-Datenpakets auf mehrere Datenblöcke
 Denormalisierung#Fragmentierung, bei verteilten und parallelen Datenbanksystemen die Verteilung der Daten

Siehe auch:
 Fragment